McBride peut désigner :

Patronyme 

 Brian McBride (né en 1972), footballeur américain ;
 Chi McBride (né en 1961), acteur et producteur américain ;
 Chris McBride (né en 1941), mammalogiste sud-africain ;
 Danny McBride (né en 1976), acteur, humoriste, producteur et scénariste américain ;
 Denis McBride (né en 1964), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Eimear McBride (née en 1976), romancière irlandaise ;
 Elizabeth McBride (1955-1997), costumière américaine ;
 Henry McBride (1856-1937), homme politique américain, gouverneur de Washington ;
 Jim McBride (né en 1941), réalisateur, scénariste, monteur, directeur de la photographie et producteur américain ;
 Jon McBride (né en 1943), astronaute américain ;
 Joseph McBride (né en 1947-), scénariste, écrivain et professeur de cinéma et de littérature américain ;
 Mary Margaret McBride (1899-1976), animatrice et intervieweuse de radio américaine;
 Martina McBride (née en 1967), chanteuse américaine de musique country ;
 Melissa McBride (née en 1965), actrice américaine ;
 Miles McBride (né en 2000), joueur américain de basket-ball ;
 Murray McBride (né en 1935), homme politique canadien en Ontario ;
 Patricia McBride (née en 1942), ballerine américaine ;
 Rachel McBride (née en 1978), triathlète canadienne ;
 Richard McBride (1870-1917), homme politique canadien ;
 Ryan McBride (1989-2017), joueur de football nord-irlandais ;
 Sarah McBride (1990-), militante pour les droits des transgenres américaine ;
 Will McBride (1931-2015), photographe américain ;
 Willie-John McBride (né en 1940), joueur irlandais de rugby à XV.
 Zoe McBride (née en 1995), rameuse d'aviron néo-zélandaise.

Toponyme 

 McBride, localité de la Colombie-Britannique ;
 McBride, localité du Michigan ;
 McBride, localité de l'Oklahoma.

Télévision 
 McBride, série télévisée.
Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis